31-й чемпионат России по мини-футболу (PARI — Суперлига) пройдёт в период с 23 сентября 2022 года по июнь 2023 года.
Чемпионат пройдёт из двух этапов — регулярный чемпионат и плей-офф. Чемпионский титул защищает «Газпром-Югра».

9 сентября на собрании Российского футбольного союза, Ассоциации мини-футбола России и представителей команд Суперлиги было решено, что этот и последующие сезоны чемпионата будет проводится под управлением РФС (при содействии АМФР). Таким образом АМФР лишилась права проводить Чемпионат России по мини-футболу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Ушли из Суперлиги:
 «Динамо Самара» (Самара) — В прошлом сезоне снялся из-за финансовых проблем

Пришли в Суперлигу:
 «Кристалл» (Санкт-Петербург) — победитель Первой лиги 2021/2022.
 «Сибиряк» (Новосибирск) — спустя три сезона выступления в Высшей лиге вернулся в элитный дивизион
В последний раз десять команд играло в сезоне 2018/2019

Примечания 

Чемпионаты России по мини-футболу
2022 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2022 году